Muschg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Muschg (* 1934), Schweizer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Elsa Muschg (1899–1976), Schweizer Schriftstellerin und Primarlehrerin
 Walter Muschg (1898–1965), Schweizer Literaturhistoriker und Essayist

MuSchG steht als Abkürzung für:
 Musterschutzgesetz der Republik Österreich
 Mutterschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Abkürzung